Heinrichsplatz steht für:
 Heinrichsplatz (Meißen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Altstadt (Meißen) (A–I)
 Heinrichsplatz (Quedlinburg), siehe Wohngebiet Heinrichsplatz

Siehe auch:
 Heinrichplatz